Безіменна — річка в Україні, у Старокостянтинівському й Хмельницькому районах Хмельницької області. Ліва притока Бужка, (басейн Чорного моря).

Опис 
Довжина річки 11 км, площа басейну водозбору 36 км², найкоротша відстань між витоком і гирлом — 9,79 км, коефіцієнт звивистості річки — 1,12. Формується багатьма безіменними струмками та загатами.

Розташування 
Бере початок на південному сході від села Сковородки. Тече переважно на південний схід через Гнатівці і між селами Моломолинці та Митківці впадає у річку Бужок, ліву притоку Південного Бугу.

Примітки 

Малі річки України
Річки Хмельницької області
Річки  Старокостянтинівського району
Річки Хмельницького району
Річки України без назви